Detta är en lista över sjöar i Östra Göinge kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Östra Göinge kommun.

Lista

Östra Göinge kommun
 Lista